Тиски́:

 Тиски — инструмент.
 «Тиски» — фильм режиссёра Валерия Тодоровского.

См. также 
 Тискино